Sacristán puede referirse a:

 Sacristán, persona que en las iglesias tiene a su cargo ayudar al sacerdote en el servicio del altar.

 Sacristán, una confitura típica de Liérganes, Cantabria.
 José Sacristán, actor y director español.